В 2005 году Россия являлась мировым лидером по запускам ракет космического назначения. Доля России в космических запусках составила 47 %.

Список космических запусков России в 2005 году.

Статистика 
Количество запусков: 26

Успешных запусков: 23

Запуски по странам мира

См. также 
 Список космических запусков в 2005 году
 Хронология пилотируемых космических полётов

Примечания